* Józef Dunin Borkowski (1809–1843) – poeta, tłumacz, hellenista
 Józef Dunin-Borkowski (1879–1920) – podpułkownik kawalerii, dowódca 9 Pułku Ułanów Małopolskich

Zobacz też 
 Józef Dunin
 Dunin
 Duninowie
 Łabędź (herb szlachecki)
 Borkowski